Ольга Анатольевна Кочаровская — российский и американский физик, профессор, доктор физико-математических наук. Лауреат Премии Уиллиса Лэмба (1998).

Окончила Горьковский университет (1978) и его аспирантуру (1986).

Защитила кандидатскую (1986) и докторскую (1996) диссертации:
 Низкочастотные резонансные эффекты при когерентном взаимодействии интенсивного полигармонического излучения с квантовыми системами : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.04.03. - Горький, 1986. - 178 с. : ил.
 Лазеры без инверсии населенностей : диссертация ... доктора физико-математических наук : 05.27.03. - Нижний Новгород, 1996. - 335 с. : ил. 

В 1986—1998 научный сотрудник, с 1992 старший научный сотрудник, с 1996 ведущий научный сотрудник Института прикладной физики РАН.

С января 1998 года в Техасском университете: ассоциированный профессор, с 2001 полный профессор, с 2007 заслуженный профессор.

Заслуженный член (fellow) Американского оптического общества (1997) и Американского физического общества (2005).

Публикации в базе данных Math-Net.Ru:
 Модуляция мессбауэровского излучения импульсным лазерным возбуждением. Ф. Г. Вагизов, Э. К. Садыков, О. А. Кочаровская. Письма в ЖЭТФ, 96:12 (2012), 905—909
 Определение вероятности безотдачного поглощения гамма-квантов ядрами в твердых телах методом задержанных совпадений. Ф. Г. Вагизов, Э. К. Садыков, В. В. Аринин, О. А. Кочаровская. Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 152:1 (2010), 33-48
 Прозрачность тонкого поглотителя в мессбауэровской оптике; роль электронной релаксации. Э. К. Садыков, В. В. Аринин, Ф. Г. Вагизов, О. А. Кочаровская. Письма в ЖЭТФ, 88:6 (2008), 436—441
 Контролируемая квантовая интерференция мессбауэровского излучения при резонансном рассеянии. Э. К. Садыков, А. А. Юричук, Ф. Г. Вагизов, О. А. Кочаровская. Письма в ЖЭТФ, 84:4 (2006), 203—207
 РЧ контролируемая квантовая интерференция на мессбауэровских переходах. Э. К. Садыков, В. В. Аринин, Ф. Г. Вагизов, О. А. Кочаровская. Учён. зап. Казан. гос. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки, 148:1 (2006), 30-50
 Когерентные низкочастотные эффекты в трехуровневых средах с асимметричными оптическими переходами. О. А. Кочаровская. Квантовая электроника, 17:1 (1990), 20-27
 О возможности генерации ультракоротких импульсов при синхронизации мод лазера ВКР-фильтром. О. А. Кочаровская, Я. И. Ханин, В. Б. Цареградский. Квантовая электроника, 13:1 (1986), 193—195
 Синхронизация мод лазера при их взаимодействии в резонансной среде с расщепленным уровнем. О. А. Кочаровская, Я. И. Ханин, В. Б. Цареградский. Квантовая электроника, 12:6 (1985), 1227—1234.

Источники 
 https://physics.tamu.edu/docs/cv/olga.pdf
 http://www.mathnet.ru/rus/person48220

Лауреаты премии Уиллиса Лэмба
Доктора физико-математических наук
Выпускники Нижегородского государственного университета
Сотрудники Института прикладной физики РАН
Преподаватели Техасского университета A&M